Karl von Schlitz ist der Name von

* Karl von Schlitz (1752–1826), sächsischer Wirklicher Geheimer Rat und Gesandter, siehe Carl Heinrich Johann Wilhelm von Schlitz genannt von Görtz
 Karl von Schlitz (Politiker) (1822–1885), deutscher Politiker und Standesherr im Großherzogtum Hessen
 Karl Friedrich Adam von Schlitz (1733–1797), königlich-preußischer General der Kavallerie und Chef des Kurassier-Regiments Nr. 8